Trikis puede referirse a:

Una grafía alternativa del pueblo Triqui, que vive en el poniente de Oaxaca.
El idioma triqui, la lengua otomangueana hablada por ese grupo étnico.
El diminutivo de Trikitixa, acordeón diatónico usado principalmente en el País Vasco.
El Monstruo de las Galletas, marioneta.